Ripper ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Ripper (* 1968), deutscher Kunsterzieher und Hochschullehrer
 Michael Ripper (1913–2000), britischer Schauspieler
 Philipp Ripper (1850–1907), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Rudolph Carl von Ripper (1905–1960), surrealistischer Maler und Illustrator

Ripper bezeichnet:
 Jack the Ripper, das Pseudonym eines vermutlichen Serienmörders
 eine Software zum Kopieren von Musik oder Filmen, siehe Rippen
 den Film Ripper – Brief aus der Hölle von 2001
 den Horrorfilm The Ripper aus dem Jahr 1987
 den Horrorfilm The Ripper (1986)
 den Thriller Ripper – Der Schlitzer aus dem Jahr 1997
 den Horrorthriller Ripper 2 aus dem Jahr 2003
 einen Alternativtitel des Films Fear City – Manhattan 2 Uhr nachts
 ein Computerspiel von Take-Two Interactive, siehe Ripper (Computerspiel)
 Ripper Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller